Fabini ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Fabini (* 1969), deutsche Filmeditorin
 Dana Fabini (* 1963), rumänische Konzeptkünstlerin
 Eduardo Fabini (1882–1950), uruguayischer Komponist und Violinist
 Hermann Fabini (* 1938), rumänischer Architekt und Politiker (Partidul Naţional Liberal) siebenbürgisch-sächsischer Herkunft
 Jason Fabini (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Johann Gottlieb von Fabini (1791–1847), österreichischer Ophthalmologe
 Joseph Samuel Fabini (1794–1877), evangelischer Pfarrer, Landtagsabgeordneter in Siebenbürgen 
 Juan Pedro Fabini (1876–1962), uruguayischer Politiker
 Ludwig Fabini (1830–1906), österreichischer General (Feldzeugmeister)
 Ludwig von Fabini (1861–1937), österreichischer General der Infanterie
 Roland Pohloudek-Fabini (1913–1985), deutscher Apotheker und pharmazeutischer Chemiker
 Theodor Fabini (1828–1849), siebenbürgischer Freiheitskämpfer

Siehe auch:
 Plan Fabini, 1928 entworfener Stadtentwicklungsplan für die uruguayische Hauptstadt Montevideo
 Fabinyi